Чанад се може односити на:

 Чанад (Чонград), сеоско насеље у југоисточној Мађарској.
 Чанад (Тимиш), сеоско насеље у западној Румунији, у округу Тимиш.
 Жупанија Чанад, бивша угарска жупанија у доњем Поморишју
 Санџак Чанад, бивши османски санџак у доњем Поморишју
 Жупанија Чонград-Чанад, данашња жупанија у Мађарској